Het seizoen 2009–2010 van FC Den Bosch was het 43ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Onder leiding van trainer-coach Marc Brys, bezig aan zijn eerste seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de zevende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van eredivisionist Feyenoord. Fabio Caracciolo maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde negentienmaal.

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch

Externe links 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2009/10
Den Bosch